2 miejscowości w Estonii:
 Kauksi – wieś w prowincji Põlva, w gminie Mooste
 Kauksi – wieś w prowincji Ida-Viru, w gminie Iisaku